Gunung Kubuteungku kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gunung Kubuteungku (berg), Aceh, 
 Gunung Kubuteungku (kulle), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar